Brett Lievers (né le  à  Syracuse, État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Brett Lievers rejoint les Revierlöwen d’Oberhausen en 1997. Début 1998, il est engagé par le HC Fribourg-Gottéron qui cherche un remplaçant pour Andreï Khomoutov, blessé. Après de bons débuts, il s’éteint rapidement et perd sa place dès le retour de blessure d'Andrei Khomutov. Son contrat n’est pas prolongé par Fribourg et il retourne en Allemagne aux Huskies de Cassel.

Brett Lievers termine sa carrière en Finlande, en 2004, en devenant champion national avec le Kärpät Oulu.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991 || Huskies de St. Cloud State || NCAA || 37 || 14 || 18 || 32 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1991-1992 || Huskies de St. Cloud State || NCAA || 16 || 2 || 10 || 12 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1993-1994 || Huskies de St. Cloud State || NCAA || 32 || 16 || 16 || 32 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1994-1995 || Huskies de St. Cloud State || NCAA || 38 || 21 || 27 || 48 || 8 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1995-1996 || Grizzlies de l'Utah || LIH || 79 || 36 || 27 || 63 || 42 || 20 || 10 || 3 || 13 || 6
|- 
| 1996-1997 || Grizzlies de l'Utah || LIH || 74 || 22 || 26 || 48 || 11 || 7 || 2 || 0 || 2 || 0
|- 
| 1997-1998 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 11 || 2 || 6 || 8 || 4 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|- 
| 1997-1998 || Revierlöwen Oberhausen || DEL || 28 || 10 || 10 || 20 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1998-1999 || Huskies de Cassel || DEL || 29 || 5 || 14 || 19 || 8 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1999-2000 || Wolves de Chicago || LIH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1999-2000 || Pelicans Lahti || SM-Liiga || 35 || 9 || 11 || 20 || 42 || 7 || 4 || 10 || 14 || 2
|- 
| 2000-2001 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 55 || 20 || 30 || 50 || 67 || 8 || 3 || 3 || 6 || 0
|- 
| 2001-2002 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 43 || 15 || 12 || 27 || 28 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2
|- 
| 2002-2003 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 56 || 18 || 25 || 43 || 24 || 15 || 4 || 5 || 9 || 4
|- 
| 2003-2004 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 54 || 17 || 20 || 37 || 32 || 15 || 4 || 5 || 9 || 6

Palmarès 
1996 : vainqueur de la Coupe Turner avec les Grizzlies de l'Utah
 1996 : récipiendaire du trophée Ken-McKenzie
 2004 : champion de Finlande avec le Kärpät Oulu

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en juin 1971
Naissance à Syracuse (New York)
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Saint Cloud State
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Gagnant du trophée Ken-McKenzie
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur des Revierlöwen Oberhausen
Joueur des Kassel Huskies
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du Kärpät Oulu